Ihnen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ihnen (Karl Ihnen; vor 1863–1905), Hofuhrmacher in Hannover
 Ulla Ihnen (* 1956), deutsche Politikerin (FDP), Staatssekretärin und Kreisrätin
 Wiard Ihnen (1897–1979), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner